Astrapotherium is een geslacht van uitgestorven zoogdieren die leefden van het Laat-Oligoceen tot het Midden-Mioceen.

Beschrijving 
Deze dieren hadden een langwerpig, laag lichaam met een normale hals, zodat de korte kop de grond gemakkelijk kon bereiken. Deze kop had een door luchtholten gevormde welving over het voorhoofd. De rug en de poten waren te zwak gebouwd voor een leven op het land. Zowel de achterpoten en de voeten van deze zoolganger waren erg klein. Derhalve wordt verondersteld, dat dit dier het grootste gedeelte van zijn tijd in het ondiepe water doorbracht.

De levenslang doorgroeiende hoektanden vormden vier slagtanden, waarvan het grootste bovenste paar rustte tegen het onderste paar. De onderkaak was bezet met brede, naar voren staande snijtanden, die waarschijnlijk tegen een hoornig kussen in de bovenkaak drukten.

Of deze dieren een slurf hadden is niet geheel duidelijk. Ze hadden in elk geval korte neusbeenderen en neusgaten boven op de schedel, zodat de aanwezigheid van een slurf mogelijk was, maar van de andere kant vraagt men zich af of de aanwezigheid van een slurf wel noodzakelijk was.

Leefwijze 
Dit dier leidde een aquatisch leven in ondiepe wateren, waarin het op zoek ging naar voedsel zoals waterplanten.

Vondsten 
Resten van dit dier werden gevonden in Argentinië.

Classificatie 

Astrapotheria